Vojkovići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Vojkovići, un village situé dans la municipalité d'Istočna Ilidža et dans la République serbe de Bosnie ;
Vojkovići, un village situé dans la municipalité de Tomislavgrad, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
au Monténégro
Vojkovići, un village situé dans la municipalité de Cetinje ;
Vojkovići, un village situé dans la municipalité de Kolašin.